Ramischwili ist der Familienname folgender Personen:

 Lewan Ramischwili (* 1973), georgischer Politiker
 Noe Ramischwili (1881–1930), georgischer Politiker (Sozialdemokrat), 1918 Premierminister
 Semjon Spiridonowitsch Ramischwili (1903–1973), sowjetischer Admiral